A yu vagy YU jelentései lehetnek:
 YU, Jugoszlávia egykori gépkocsijele
 .yu, Jugoszlávia, majd Szerbia és Montenegró internetes legfelső szintű tartomány kódja volt
 YU vagy Y. u. a yavini csata után rövidítése a Csillagok háborúja történetében
 Yu, Ta-jü kínai uralkodó egyik megnevezése
 Yu szereplő a Csillagkapu-sorozatban
 Ю – a „ju” betű a cirill ábécékben.